Безіменна — річка в Україні, у Крижопільському районі Вінницької області. Ліва притока Бережанки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 8,6 км. На деяких ділянках пересихає.

Розташування 
Бере початок на південний захід від с. Заболотне. Тече переважно на південний схід між селами Заболотне та Тернівка і в Жабокричі впадає в Бережанку, праву притоку Берладинки.

Джерела 
 Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 268 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Крижопільського району
Річки України без назви